le , ancienne subdivision administrative de la ville de Canton dans la province du Guangdong, en Chine ;
 le district de Dongshan, subdivision administrative de la province du Heilongjiang, en Chine ;
 le district de Dongshan, subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang, en Chine ;
 le district de Dongshan de Tainan, à Taïwan ;
 le xian de Dongshan, subdivision administrative de la province du Fujian, en Chine.